«Природное русло реки Лыбедь» () — комплексный памятник природы местного значения, расположенный на территории Голосеевского района Киевского горсовета (Украина). Создан 24 октября 2002 года. Площадь — 0,3 га. Землепользователь — историко-культурный памятник-музей «Киевская крепость».

История 
Комплексный памятник природы местного значения был создан решением Киевского горсовета № 96/256 от 24 октября 2002 года, решением научно-методичного совета от 17.06.2004 года № 61, решением Киевского горсовета от 28.12.2004 года № 1061/2471.

Река на протяжении многих лет загрязняется от неконтролируемых сбросов мусора различного характера.

Описание 
Памятник природы занимает русло и прибрежную полосу реки Лыбедь — единственный участок вне канализированного русла между коллектором, что южнее Сапёрно-Слободской улицы, и Столичным шоссе.

Расположен в 500 м от выхода станции метро  Выдубичи.

Природа 
Памятник природы представлен природным участком русла реки Лыбедь, комплексом прибрежно-водной растительности и лесными насаждениями.

Берега реки Лыбедь укрыты насаждениями таких пород деревьев, как граб, вяз гладкий, клён остролистный, также встречаются ива белая и ива трёхтычинковая. Кустарниковый ярус образуют боярышник и бересклет. В травяном ярусе встречаются типичные неморальные виды. Ближе к ж/д мосту через реку Лыбедь на левом берегу сохранились три старых экземпляра ивы белой.

В летний период в прибрежной растительности и на реке встречаются околоводные виды птиц. В дуплах крупных деревьев встречаются летучие мыши. Крупные деревья также служат местом гнездования птиц семейства воробьиные.

Примечания

Литература 
 Парнікоза І. Ю., Сесін В. А. та Борейко В. Є. Наукове обґрунтування до створення комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Природне русло р.Либідь»

Ссылки 
 
 Про памятник природы на сайте pryroda.in.ua

Памятники природы Киевского горсовета
Комплексные памятники природы